Алексей Анатольевич Соколо́в (1902 — 1964) — советский специалист торфяной промышленности.

Биография 
Родился в 1902 году в селе Сямжа (ныне Вологодская область) в семье священника.

Окончил школу, курсы техников путей сообщения и МСХА имени К. А. Тимирязева (1929, инженер-торфовед).

Работа: техник в Гидроторфе, конструктор в Торфострое и Инсторфе (Институте торфа), начальник групп (1935) и главный инженер ВИМТ (ВНИИ механизации торфяной промышленности), начальник КБ (1941), заместитель директора и директор ВНИИТП (Всесоюзного научно-исследовательского института торфяной промышленности).

Умер 14 сентября 1964 года после тяжелой болезни.

Брат — Николай Анатольевич Соколов, лауреат Сталинской премии.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за разработку конструкции и освоение производства высокопроизводительных машин по добыче кускового торфа
 орден «Знак Почёта»
 медали
 Большая золотая медаль ВДНХ (1960)

Примечания

Источники 
 Кухальская Е. Не стоит село без праведника : [о священнике Воскресенской Бельтяевской церкви А. А. Соколове, репрессированном в 1937 г.] / Е. Кухальская // Восход. — Сямжа, 2001. — 1 ноября. — С. 4-5.
 http://www.booksite.ru/civk/7_st-99.html
 Вологодская энциклопедия. Вологда: ВГПУ, издательство «Русь», 2006. 608 с., илл. ISBN 5-87822-305-8

Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева